Díaz Castro puede referirse a:
José Eugenio Díaz Castro (1803-1865), escritor colombiano.
Xosé María Díaz Castro (1914-1990), poeta y traductor español.
Emiliano Díaz Castro (1901-1981), abogado y político español.